Takashi Kitano - um futebolista profissional.
Takeshi Kitano - um diretor japonês que começou a carreira como ator e comediante.
Desambiguação